Пря́ничников — русская фамилия. Известные носители:

 Пряничников, Алексей Валентинович (род. 1968) — советский боксёр.
 Пряничников, Евгений Николаевич (1921—1984) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Пряничников, Николай Иванович (1919—1999) — советский военный, Герой Советского Союза.

Примечания